Nieporęt est le nom :

Toponymie

 de la gmina de Nieporęt, dans le powiat de Legionowo, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Nieporęt, chef-lieu de cette gmina